Q200 peut faire référence à :
 Astrée (Q200), un sous-marin de la marine nationale française ;
 Bombardier Q200, un avion civil canadien.